Ricardo Planchón puede referirse a:

 Ricardo Planchón Malán, político uruguayo.
 Ricardo Planchón Geymonat, político uruguayo hijo del anterior.